Sainteny, commune française située dans le département de la Manche et la région Basse-Normandie.

 Jean Sainteny, dit aussi Jean Roger (1907-1978), homme politique français et compagnon de la Libération.